Moriya steht für:

 Moriya, eine japanische Stadt in der Präfektur Ibaraki

Moriya ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Moriya (* 1990), japanischer Tennisspieler
 Keisuke Moriya (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kentarō Moriya (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Moriya Tadashi (1912–2003), japanischer Maler